Змагання в парному розряді відбулись у рамках тенісного турніру ASB Classic 1999, який проходив учотирнадцяте й був найпрестижнішим турніром у Новій Зеландії. Міягі Нана і Тамарін Танасугарн були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Сільвія Фаріна і Барбара Шетт виграли титул, у фіналі перемігши пару Седа Норландер і Марлен Вайнгартнер з рахунком 6–2, 7–6(7–2).

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари

Кваліфікувалися 
 ''' Анка Барна /  Карін Міллер

Кваліфікаційна сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

WTA Auckland Open
Тур WTA 1999